Caleffi ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrizio Caleffi (* 1952), italienischer Autor und Regisseur
 Piero Caleffi (1901–1978), italienischer Politiker